Колин Джонс: 
 Джонс, Колин (род. 1959) — британский боксёр.
 Джонс, Колин (род. 1959) — канадская кёрлингистка.